Der Begriff Sondereinsatzgruppe bezeichnet:
 verschiedene Spezialeinheiten oder Teile davon
 zivile spezialisierte Einsatzkräfte verschiedenster Art beispielsweise im Katastrophenschutz, siehe Schnelleinsatzgruppe
 taktische Grundeinheiten der Feuerwehr wie beispielsweise Sondereinsatzgruppe SEE, Sondereinsatzgruppe Gefahrgut oder die Sondereinsatzgruppen der Feuerwehr Witten